trep – but
 trep (w górnictwie) – połowizna (belka) podkładana na miękkim spągu pod stojak
 trep – deska z przybitymi listwami dla ułatwienia przechodzenia po pochyłościach, rodzaj drabiny

Zobacz też 

 trzewik